Madagascar Oil SA é uma companhia petrolífera de Madagascar.

História 
A companhia foi estabelecida em 2004, tem operações em solo malgaxe, porém, sediada no caribe em Bermuda.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas

Ligações externas

Empresas de Madagascar